Moharram Navidkia (Isfahan, 1 de novembro de 1982) é um ex-futebolista profissional iraniano, que atuava como meia.

Carreira 
Navidkia representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol